Everything Must Go ("tutto deve andare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Everything Must Go – film del 2011 diretto da Dan Rush

Musica 
Everything Must Go – album dei Manic Street Preachers del 1996
 Everything Must Go – traccia dell'album Left and Leaving dei The Weakerthans del 2000
Everything Must Go – album degli Steely Dan del 2003

Televisione 
 Il mercatino dei ricordi (Everything Must Go) – episodio della terza stagione di Brothers & Sisters - Segreti di famiglia
 Tutto in vendita (Everything Must Go) – episodio della terza stagione di How I Met Your Mother